Андрей Сычёв:
 Сычёв, Валерий Александрович (1960—2008) — депутат Государственной думы I созыва.
 Сычёв, Валерий Васильевич (род. 1939) — советский государственный деятель, председатель Госстандарта СССР.